Сила — в наиболее привычном повседневном употреблении: механическое воздействие на что-либо, без конкретизации. В разных областях знания имеет различные значения.

В физике 
 Сила (физическая величина) — основная мера механического действия одних материальных тел на другие. Конкретнее см. сила…
 Ампера
 Архимеда
 Ван-дер-Ваальса
 веса
 взрыва
 всемирного тяготения
 вязкого трения
 гироскопическая
 гравитационная
 дисперсионная
 диссипативная
 инерции (фиктивная)
 Казимира
 килограмм- (кгс)
 консервативная
 Кориолиса (фиктивная)
 Кулона
 Лондона
 Лоренца
 межмолекулярная
 нормальной реакции
 объёмная
 отдачи
 поверхностного натяжения
 подъёмная
 позиционная
 пондеромоторная
 потенциальная
 приливная
 радиационного трения
 реакции опоры/подвеса
 сопротивления
 трения
 трения качения
 трения скольжения
 тяги
 тяжести
 удара
 упругости
 центральная
 центробежная (фиктивная)
 центростремительная
 четырёхвекторная
 Эйлера критическая
 электромагнитная
 ядерная

 Физические термины со словом «сила», несущие иной смысл:
 живая сила — устаревшее название кинетической энергии;
 ионная сила раствора — мера интенсивности электрического поля ионов в растворе;
 коэрцитивная сила — напряжённость магнитного поля, полностью размагничивающего магнетик;
 лошадиная сила — внесистемная единица мощности;
 магнитодвижущая сила — характеристика способности токов создавать магнитные потоки;
 обобщённая сила — термин лагранжевой механики;
 оптическая сила — характеристика преломляющей способности осесимметричных линз;
 проницающая сила — звёздная величина наиболее слабых звёзд, видимых с помощью данного телескопа;
 разрешающая сила — показатель способности фотообъектива по чёткой передаче изображения.
 сила звука — синоним понятия «уровень громкости звука»;
 сила излучения — отношение потока излучения к телесному углу;
 сила кислоты — в физхимии: мера способности кислоты отдавать протон;
 сила основания — в физхимии: мера способности основания отщеплять протон от кислот;
 сила осциллятора — безразмерная величина, через которую выражают вероятности переходов между энергетическими уровнями в квантовых системах;
 сила света — аналогична силе излучения, отличается учётом спектральной зависимости чувствительности человеческого глаза;
 сила тока — электрический заряд, протекающий через сечение проводника за единицу времени;
 электродвижущая сила — работа сторонних сил по перемещению единичного заряда вдоль цепи.

В физиологии и психологии 
 Мышечная сила — способность мышц к передвижению или удержанию предметов и своего тела.
 Сила — психофизиологическая способность человека к каким-либо действиям.
 Сила воли — стремление к намеченной цели.
 Сила разума
 Психическая сила

В общественных науках 
 Военная сила — вся совокупность средств вооружённого принуждения, которые доступны каким-либо субъектам международной политики.
 Вооружённые силы — армия, авиация и флот какого-либо государства. См. также силы (силы обороны, самообороны, сторон и т. п.) различных государств.
 Жёсткая сила — форма внешнеполитической стратегии, подразумевающая принуждение.
 Живая сила — часть воинского подразделения, состоящая из людей и животных.
 Жизненная сила — по философской теории витализма: некая сверхъестественная сила в живых существах.
 Мягкая сила — форма стратегии, основанная на акцентуации привлекательности собственной позиции.
 Производительные силы — средства производства и люди, приводящие их в действие.
 Рабочая сила — в политэкономии: способность человека к труду, число готовых работать по найму людей.
 Сила — насильственное принуждение к выполнению требований.
 Сила (также социальная сила, общественная сила, политическая сила) — группа людей, влияющих на общественные события, либо способности этой группы на них влиять.
 Сила Божия (благодать) — в христианском богословии: нетварная Божественная сила или энергия, в которой Бог являет Себя человеку и которая даруется человеку для его спасения.
 Сила роста — в экономике: процентная ставка, цена денег как средства сбережения.
 Силы — в богословии: ангельский чин второго лика.
 Силы Портера — в экономике: подлежащие анализу пять сил-угроз: появление продуктов-заменителей, новые игроки, власть поставщиков, власть потребителей, уровень конкурентной борьбы.
 Юридическая сила — применимость закона.

В географии, этнологии 
 Сила () — народ в Юго-Восточной Азии.
 Сила — один из языков народа сила, относится к тибето-бирманским языкам.
 Сила — горный массив в Италии.
 Сила — регион в Чаде.
  — небольшой (~8 тыс. чел.) город на западе эмирата Абу-Даби, ОАЭ.
 Сила (село) — село в Николаевской области Украины.

В названиях предприятий, организаций 
 «Сила» — ранее существовавший женский футбольный клуб из Санкт-Петербурга.
 «СиЛА» — авиакомпания «Сибирская Лёгкая Авиация», Иркутск.
 «Сила буров» — южноафриканская подпольная террористическая организация.
 «Сила Сибири» — строящийся газопровод из Якутии в Приморский край и страны АТР.
 «Сила цветов» — пацифистская организация конца 1960 — начала 1970 годов.
 «Сила через радость» — организация-туроператор в нацистской Германии.

В качестве имени 
 Сила — имя; известные носители:
 Сила (I век) — апостол от семидесяти, сподвижник апостола Павла.
 Сила (1919—2000) — митрополит, епископ Константинопольской православной церкви.

В названиях в искусстве 
 В музыкальных произведениях и изданиях:
 «Сила» — альбом группы ТНМК, выпущенный в 2005 году.
 «Сила сопротивления» — совместный проект (2010) двух коллективов из Омска.
 «Сила судьбы» — опера Джузеппе Верди.
 «Сила трёх» — студийный альбом российской поп-группы Serebro (2016).
 «Сила ума» — альбом (2002), смесь рэпа, хардкора, рэпкора и нью-метала.
 В литературных произведениях:
 «Сила есть право» — книга (1896) об идеях социального дарвинизма.
 «Сила и материя» — книга (1855) немецкого вульгарного материалиста Л. Бюхнера.
 «Сила и слава» — роман Грэма Грина, признанный классикой мировой литературы.
 «Сила каббалы» — популярное изложение каббалы в трактовке «Центра изучения Каббалы».
 «Сила шести» — научно-фантастический роман Джеймса Фрея и Джоби Хьюза.
 В кинофильмах и телефильмах:
 «Сила веры» — американский кинофильм (1992), трагикомедия.
 «Сила внутри нас» — немой художественный фильм Петра Чардынина (1915).
 «Сила воли» — фильм-драма об афро-американском спортсмене Джесси Оуэнсе.
 «Сила зла» — фильм режиссёра Абрахама Полонски.
 «Сила зла» — фильм ужасов режиссёра Эвана Ли.
 «Сила Кролла» — серия британского научно-фантастического телесериала «Доктор Кто».
 «Сила личности» — кинофильм, драма режиссёра Джона Эвилдсена.
 «Сила любви» — американский немой фильм 1922 года.
 «Сила любви» — американский фильм 1980 года.
 «Сила любви» — индийский фильм 1983 года.
 «Сила Магнума» — художественный фильм, второй в серии фильмов о Грязном Гарри.
 «Сила ниндзя» — фильм (1984) режиссёра Wu Kuo-Jen.
 «Сила огня» — кинофильм.
 «Сила страсти» — кинофильм, экранизация произведения принца Михаила Греческого.
 «Силы природы» — романтическая комедия 1999 года.
 «Силы» — американская телевизионная адаптация одноимённой серии комиксов.
 В фольклоре:
 Нечистая сила — собирательное имя потусторонней силы и существ: злых духов, чертей, демонов, водяных, оборотней, нежити и так далее.
 Сила (Звёздные войны) (Force) — в фантастической вселенной Звёздных войн — свойство живой материи, якобы создаваемое всеми живыми существами, которое окружает и проникает во всё живое и объединяет Галактику.
 Сила (карта Таро) — карта № 11 старших арканов колоды Таро.

См. также 
 
 
 
 
 Силы

Примечания